Короткий сгибатель большого пальца кисти () — мышца кисти.

Располагается кнутри от короткой мышцы, отводящей большой палец кисти, также непосредственно под кожей. Начинается от удерживателя сгибателей, кости-трапеции, трапециевидной и головчатой кости, а также основания I пястной кости. Направляется в дистальном направлении и образует две головки:
 поверхностная головка () прикрепляется к наружной сесамовидной косточке
 глубокая головка () прикрепляется к обеим сесамовидным костям пястно-фалангового сустава большого пальца кисти

Функция 

Сгибает проксимальную фалангу большого пальца и отчасти противопоставляет его.

Примечания 

Мышцы верхней конечности